Kirtland est un prénom, un nom de famille et un toponyme anglo-saxons. Le mot peut faire référence à :

Patronyme 

 Helen Johns Kirtland (1890-1979) est une photojournaliste et correspondante de guerre américaine ;
 Jared Potter Kirtland (1793-1877), un médecin, horticulteur et naturaliste américain ;

Prénom 
  (1867-1939), un homme politique et sénateur américain ;
  (1860-1939), un architecte américain.
 John Kirtland Wright (1891-1969), un géographe américain ;

Toponyme 
 Kirtland, une ville du comté de Lake dans l'état de l'Ohio aux États-Unis ;
 , un village du census-designated place du même nom dans le Comté de San Juan dans l'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis.

Géologie 
 Formation de Kirtland, une formation géologique sédimentaire localisée dans le bassin de San Juan, dans l'État du Nouveau-Mexique et du Colorado aux États-Unis.

Zoologie 
 La Paruline de Kirtland, une espèce de passereaux de la famille des Parulidae.

Divers 
 Kirtland Air Force Base, une base de l'United States Air Force située dans le comté de Bernalillo au Nouveau-Mexique.